Rovensko ist der Name mehrerer Orte

 einer Stadt im Okres Trutnov, Tschechien; siehe Rovensko pod Troskami 
 einer Stadt im Okres Senica, Slowakei; siehe Rovensko (Slowakei)
 einer Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien; siehe Rovensko u Zábřeha 
 eines Dorfes im Banat, Rumänien; siehe Ravensca
 Roveňsko, Ortsteil von Holice, Tschechien